Буйо:

 Буйо, Жан Батист (1796—1881) — французский врач-терапевт.
 Буйо, Исмаэль (1605—1694) — французский астроном-коперниканец.
 Буйо, Франсиско (род. 1958) — бывший испанский футбольный вратарь и тренер.